Topolje (Ivanić-Grad), een plaats in de gemeente Ivanić-Grad in de Kroatische provincie Zagreb.
Topolje (Železniki), een plaats in de Sloveense gemeente Železniki